

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 19, w tym 4 podstawowe
 Łęgi – część miasta Gorlice
 Łęgi – część miasta Piła
 Łęgi – część miasta Rabka-Zdrój
 Łęgi – część miasta Szczawnica
 Łęgi – część wsi Kodeń w woj. lubelskim, w pow. bialski, w gminie Kodeń
 Łęgi – wieś w woj. lubelskim, w pow. bialskim, w gminie Terespol 
 Łęgi – część wsi Szymbark w woj. małopolskim, w pow. gorlickim, w gminie Gorlice
 Łęgi – część wsi Kamienica w woj. małopolskim, w pow. limanowskim, w gminie Kamienica
 Łęgi – część wsi Męcina w woj. małopolskim, w pow. limanowskim, w gminie Limanowa
 Łęgi – część wsi Librantowa w woj. małopolskim, w pow. nowosądeckim, w gminie Chełmiec
 Łęgi – część wsi Zabrzeż w woj. małopolskim w pow. nowosądeckim w gminie Łącko
 Łęgi – część wsi Mostki w woj. małopolskim, w pow. nowosądeckim, w gminie Stary Sącz
 Łęgi – przysiółek w woj. mazowieckim, w pow. makowskim, w gminie Płoniawy-Bramura 
 Łęgi – przysiółek wsi Jastrząbka w woj. mazowieckim, w pow. ostrołęckim, w gminie Baranowo
 Łęgi – część wsi Osobnica w woj. podkarpackim, w pow. jasielskim, w gminie Jasło
 Łęgi – osada wsi Hadle Szklarskie w woj. podkarpackim, w pow. przeworskim, w gminie  Jawornik Polski
 Łęgi – część wsi Konieczkowa w woj. podkarpackim, w pow. strzyżowskim, w gminie Niebylec
 Łęgi – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. polickim, w gminie Dobra (Szczecińska) 
 Łęgi – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. świdwińskim, w gminie Połczyn-Zdrój

Zobacz też 
 Langowo
 las łęgowy
 łąka łęgowa
 rezerwat przyrody Łęgi koło Słubic
 Łęgi (Tatry)